Buzura semifusca är en fjärilsart som beskrevs av Swinhoe 1902. Buzura semifusca ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
semifusca